Vilafòrt (Losera), municipi francès, situat al departament del Losera i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Vilafòrt (Aude), municipi francès, situat al departament de l'Aude i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.